MC je lahko:
 Master Of Ceremonies
 mednarodna avtomobilska oznaka za Monako.
 MC Hammer
 vojaški križec (angl. Military Cross)
 Vojaški odbor Nata (NATO Military Committee‎)

Glej tudi 

Kratice